Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 9 по 11 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине не было установлено новых олимпийских или мировых рекордов.

Заплывы

Отборочные 
9 августа 2008, с 18:57 до 19:18 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
10 августа 2008, с 10:13 до 10:24 по местному времени

Финал 
11 августа 2008, в 10:24 по местному времени

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Баттерфляй, женщины, 100 м